Andreï Zalizniak